Иванишевич — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Иванишевич, Горан (род. 1971) — хорватский теннисист.
 
 Иванишевич, Йово (? — 1889) — сербский композитор.